Fredrik Nilsson (schermidore) – schermidore svedese, medaglia di bronzo ai mondiali di scherma
Fredrik Nilsson (musicista) – batterista svedese, ex membro degli Otyg
Fredrik Nilsson (tennista) – tennista svedese